Aule Postumi Albe Regil·lense (cònsol 496 aC), dictador romà el 498 aC i cònsol el 496 aC.
 Aule Postumi Albe Regil·lense (cònsol 464 aC), cònsol el 464 aC.

Vegeu també 
 Aule Postumi Albí Regil·lense, tribú amb potestat consolar el 397 aC.